Boccaccio kan syfta på:

  Giovanni Boccaccio (1313–1375), en italiensk författare
 Boccaccio Boccaccino (1467– cirka 1525), en italiensk målare
 Boccaccio (operett) – en operett i tre akter av Franz von Suppé 
 al-Salam Boccaccio 98 – en egyptisk färja som sjönk i Röda havet 2006
 Boccaccio – en krater på Merkurius, se Lista över kratrar på Merkurius

Se även 
 Lattjo med Boccaccio – en svensk dramafilm från 1949